Pauvros ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Pauvros (* 1947), französischer Improvisationsmusiker
 Rémi Pauvros (* 1952), französischer Regionalpolitiker